Zwernemann ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Zwernemann (1872–1958), österreichischer evangelisch-reformierter Pfarrer
 Jürgen Zwernemann (1929–2022), deutscher Ethnologe